«Не беспокоить» (, также «Отель „Новый терминал“» ) —  американский фильм ужасов 2010 года режиссёра БиСи Фертни. Первоначально фильм был выпущен 23 марта 2010 года под названием «Отель „Новый терминал“», но был отредактирован для выпуска на DVD позднее и был выпущен 6 августа 2013 года компанией Image Entertainment как «Не беспокоить». Для Кори Хэйма фильм стал одной из последних работ перед его смертью в 2010 году.

Сюжет 
Когда девушка главного героя оказывается убита, Дон Малек (Стивен Джеффрис) отправляется мстить тем, кто привели её к смерти.

В ролях 
 Стивен Джеффрис — Дональд Малек
 Эзра Баззингтон — Шпиц
 Энтони Коллиано — Стэнли Глиссберг
 Роберт ДиДонато — детектив Дом Туркович
 Джеймс Грабовски — Картер Бол
 Кори Хэйм — Джаспер Крэш
 Тиффани Шепис — Ава Коллинс
 Лаура Хофтчер — Кэтрин (в титрах Лаура Ли)
 Сэм Никотеро — ДиАнжело
 Тара Сукустис — Ребека
 Джереми Мун — официант
 Даниэль Фортуэнглер — проститутка

Производство 
Фертни первоначально начал работать над фильмом под названием «Отель „Новый терминал“». Фильм был снят в Вашингтоне, штат Пенсильвания, в отеле «Джордж Вашингтон». Съемки фильма привлекли внимание средств массовой информации, поскольку гостиничный номер, в котором проводились съёмки, был ошибочно принят за место преступления: в 2012 году в отеле случился пожар, а прибывшие на место пожарные, увидев густо забрызганный кровью номер, вызвали полицию. Позднее выяснилось, что хозяин отеля не стал убираться в номере, решив, что он может понадобиться на досъёмках. Фильм вышел в свет в 2010 году, но не был тепло воспринят.

В 2013 году права на фильм были куплены компанией Image Entertainment, которая выпустила фильм на DVD под названием «Не беспокоить». Фертни удалил около 15 минут хронометража в этой версии фильма.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы США 2010 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы о серийных убийцах